Whitmore – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Dorset
 Whitmore – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire